Посёлок 1-й — название населённых пунктов в России:

 Посёлок 1-й — посёлок в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Посёлок 1-й  — посёлок в Умётском районе Тамбовской области, упразднён в 1991 г.